Geld steht für:
 Geld, Zahlungsmittel
 Geldkurs (im Börsenhandel kurz „Geld“ genannt)
 Geld (Film) von Doris Dörrie

Geld ist der Familienname folgender Personen:
 Hendrik van der Geld (1838–1914), niederländischer Bildhauer
 Tom van der Geld (* 1947), amerikanischer Jazzmusiker

Das Geld steht für:
 Das Geld (Zola), Roman von Émile Zola
 Das Geld (1928), Spielfilm von Marcel L’Herbier
 Das Geld (1983), Spielfilm von Robert Bresson

Siehe auch:

 Meh’ Geld, amerikanische Filmkomödie (1992)